Diandra (настоящее имя Диандра Даниэлле Флорес ; 12 августа 1994, Хювинкяа, Финляндия) — финская поп-певица; в 2012 году стала самой юной победительницей финского турнира Idols; финалистка национального отборочного тура на конкурс песни Евровидение 2013. В июле 2012 года представила свой дебютный альбом «Outta My Head».

Биография 
Родилась 12 августа 1994 года в городе Хювинкяа, в чилийско-финской семье (отец — уроженец Чили, мать — уроженка Финляндии).

В августе 2004 года в возрасте 10 лет стало победительницей детского конкурса Staraoke, проводимого в Финляндии.

Idols 
Является победителем шестого сезона местного проекта Idols. Ниже приведена таблица с участием Диандры в финале Idols

2012-2013 : Дебютный альбом, успех 
В 2012 году после победы в финском конкурсе Idols, подписала контракт с Universal Music Group, где записала сингл «Onko Marsissa lunta?» (в английском варианте «Outta My Head»). Её дебютный альбом «Outta My Head» вышел 5 июля 2012 года спустя всего два месяца после победы на конкурсе Idols. Она стала второй женщиной после Ханны Пакаринен, победившей на Idols.

17 января 2013 года в первом отборочном туре вышла в финал национального конкурса песни Евровидение 2013 — «Uuden Musiikin Kilpailu» с песней «Colliding Into You».

Дискография

Альбомы

Синглы

Музыкальные видео

Примечания 

Артисты, известные под псевдонимами
Наставники телешоу «The Voice»